Långetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långetjärnen (Björketorps socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun, 
Långetjärnen (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,  (3 ha)
Långetjärnen (Bollebygds socken, Västergötland, söder om Rinna), sjö i Bollebygds kommun, 
Långetjärnen (Härryda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (19,4 ha)
Långetjärnen (Landvetters socken, Västergötland, 639675-128546), sjö i Härryda kommun, 
Långetjärnen (Landvetters socken, Västergötland, 640364-128776), sjö i Härryda kommun, 
Långetjärnen (Råda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (8,89 ha)
Lilla Långetjärnet, Västergötland, sjö i Lerums kommun, 
Stora Långetjärnet, Västergötland, sjö i Lerums kommun,  (7,7 ha)
Långetjärnen (Krokstads socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,  (4 ha)
Långetjärnet, Bohuslän, sjö i Tanums kommun, 
Bö-Långetjärnet, sjö i Bengtsfors kommun,  (12,8 ha)
Lilla Långetjärnet, sjö i Bengtsfors kommun, 
Långetjärnet (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (13 ha)
Långetjärnen (Dals-Eds socken, Dalsland, östra), sjö i Dals-Eds kommun, 
Långetjärnen (Dals-Eds socken, Dalsland, vid Ävungarna), sjö i Dals-Eds kommun,  (8,57 ha)
Långetjärnen (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (7,06 ha)
Långetjärnen (Töftedals socken, Dalsland, 654462-126418), sjö i Dals-Eds kommun, 
Långetjärnen (Töftedals socken, Dalsland, 655145-126675), sjö i Dals-Eds kommun, 
Långetjärnet (Gunnarsnäs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun,  (17 ha)
Långetjärnet (Steneby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Långetjärnen (Töftedals socken, Dalsland, västra), sjö i Dals-Eds kommun, 
Långetjärnet (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Långetjärnet (Laxarby socken, Dalsland, 656251-130004), sjö i Bengtsfors kommun, 
Långetjärnet (Laxarby socken, Dalsland, 656671-130407), sjö i Bengtsfors kommun,  (6,65 ha)
Långetjärnet (Tisselskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (9,74 ha)
Stora Långetjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (17,1 ha)
Stora Långetjärnet (Ödskölts socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (12,5 ha)
Långetjärnen (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (7,27 ha)
Långetjärnet (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (0,7 ha)
Långetjärnet (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (0,95 ha)

Se även
Långtjärn
Långatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn